Hieronder een lijst met personen met de achternaam Lowe:
 Al Lowe (1946), een Amerikaanse muzikant en spelontwikkelaar/programmeur
 Alexandra Penrhyn Lowe (1974), scenarioschrijver
 Andrea Lowe (1975), een Engelse actrice
 Arthur Lowe (1915-1982), een Engels acteur
 Chad Lowe (1968), een Amerikaans acteur, filmregisseur en filmproducent
 Chaunté Lowe (1984), een Amerikaanse hoogspringster
 Chris Lowe (1959), een Brits toetsenist 
 Crystal Lowe (1981), een Canadees actrice
 Daisy Lowe (1989), een Engels model
 David Lowe, een Brits componist
 Douglas Lowe (1902-1981), een brits atleet
 Fatima Lowe, een Amerikaans actrice en muzikante
 George Benjamin Lowe (1846–1900) was een kolonel van de geneeskundige dienst in Nederlands-Indië
 Harold Godfrey Lowe (1882–1944), lid van de bemanning van de Titanic
 Jason Lowe (darter) (1972), een Engels darter
 Jason Lowe (voetballer) (1991), een Engels voetballer 
 Jemma Lowe (1990), een Britse zwemster
 John Lowe (1945), een Britse dartspeler
 Nick Lowe (1949), een Brits singer-songwriter en producer
 Philip Lowe (1947), een Europees ambtenaar
 Richard Thomas Lowe (1802 - 1874), een Brits entomoloog, botanicus, ichtyoloog, malacoloog en geestelijke
 Rob Lowe (1964), een Amerikaans acteur 
 Thaddeus S.C. Lowe (1832-1913), een luchtvaarder in de Amerikaanse Burgeroorlog, wetenschapper en uitvinder
 Ted Lowe (1920-2011), een BBC verslaggever
 Todd Lowe (1977), een Amerikaans acteur
 Trent Lowe (1984), een Australische voormalig wielrenner